Drei Klavierstücke (Borgstrøm), van Hjalmar Borgstrøm
 Drei Klavierstücke (Järnefelt), van Armas Järnefelt
 Drei Klavierstücke (Sinding), van Christian Sinding